Pierre Laroche, de son nom de naissance Joseph Laroche est un peintre lyonnais, né le  à Bongheat dans le Puy-de-Dôme et mort le  à Ceilloux.

Biographie 

Adepte de la technique artistique d'huile sur toile, il a réalisé plusieurs collections de tableaux, qu'il exposait dans des galeries d'art lyonnaises tout au long de sa carrière. Élève aux Beaux-Arts de Lyon après la Première Guerre mondiale, il a gardé un lien avec l'école et a donné des cours ponctuellement comme intervenant externe, pour des exercices de peinture à l'huile et au couteau.

Ses plus célèbres pièces sont exposées de manière permanente au musée Paul-Dini de Villefranche-sur-Sôane. 

Il est enterré avec sa femme, Henriette Quentin, au cimetière de Loyasse à Lyon.

Œuvres 

Peintre de paysages lyonnais et beaujolais, ses œuvres les plus connues représentent des vues de la Saône et du Rhône à Lyon mais aussi des paysages de l'Ain.

 Quais de Saône, 1960 (), peinture à l'huile sur toile a été particulièrement bien accueilli par la critique, dont René Deroudille et connu le plus grand succès.
 Les quais du Rhône
 Pont sur la Saône (H. 32,5 - L. 46 cm)
 Bord de rivière, 1975 (H. 32,5 - L. 55 cm)
 Bord de Saône ()
 Vue de Lachassagne
 Salade de fruits
 Sur un banc ()

Médaille d'or du Salon des artistes français, plusieurs artistes lui demandaient conseils.

Expositions 
Il a également exposé son travail lors d'expositions :

 1981 : Exposition posthume « Robert Malaval » ARC, musée d’art moderne de la Ville de Paris

Notes et références

Liens externes 

Naissance en juillet 1903
Naissance dans le Puy-de-Dôme
Décès en octobre 1982
Décès dans le Puy-de-Dôme
Peintre rhônalpin
Décès à 79 ans
Personnalité inhumée au cimetière de Loyasse